Государственный архив Полтавской области — основное архивное учреждение Полтавской области, в архиве хранятся документы за период с 1693 по 2009 год.

История 
Изменения названия архива:
 Центральный исторический архив Полтавщины (1918—1922)
 Губернский исторический архив (1922—1925)
 Полтавский исторический архив (1925—1926)
 Полтавский краевой исторический архив (1926—1932)
 Полтавский государственный исторический архив (1932—1937)
 Полтавский областной исторический архив (1937—1941)
 Государственный архив Полтавской области (1941—1958)
 Полтавский областной государственный архив (1958—1980)
 Государственный архив Полтавской области (с 1980 года.

Сегодня в системы архивных учреждений области входят: Государственный архив Полтавской области, 25 архивных отделов райгосадминистраций, 5 архивных отделов городских советов и свыше 2 000 архивных подразделений предприятий, учреждений, организаций. Общая площадь хранилищ архива — 1941,4 м², длина стеллажных полок — 12082,5 метров.

Фонд 
В архиве хранятся следующие документы, которые охватывают период от 1693 до 2009 года:
 6 865 фондов;
 1 292 847 дела;
 817 единиц научно-технической документации;
 9 единиц кинодокументов;
 26 181 единиц фотодокументов;
 422 единиц фонодокументов.

А архиве находятся документы культовых учреждений — метрические книги, исповедные сведения церквей Полтавской епархии с указанием количества дворов, количества и состава населения отдельных населенных пунктов.

Период Украинской революции 1917—1920 годов представлен в документах фонда Полтавского Совета рабочих и крестьянских депутатов; в нём есть протоколы, резолюции, доклады, переписка о текущем моменте, забастовки рабочих, захват крестьянами помещичьих земель. В фонде Прокурора Полтавского окружного суда имеются документы о деятельности Симона Петлюры, ряда революционных партий на Полтавщине за 1890—1919 года.

В документах окрисполкома, комиссий и комитетов бедноты есть сведения о насильственной хлебосдаче, что вызвала ряд крестьянских восстаний на Полтавщине в 1920—1922 годах.

Основа фонда библиотеки архива — литература по истории Полтавщины, отчеты полтавских губернаторов, обзоры сельского хозяйства, памятные книги, отчеты губернской и уездных земских управ, Труды Полтавской ученой архивной комиссии, материалы подворно-хозяйственного переписи по уездам губернии. В библиотеке хранятся издания по вопросам архивоведения, библиотечного дела, всемирной истории, социологии, философии, права и тому подобное. Газеты представлены центральными и местными газетами. Фонд библиотеки составляет 18 273 книги и брошюры за 1846—2009 года.

Примечания

Литература 
 Архівні установи України: Довідник. Т.1. Державні архіви/Держкомархів України. УНДІАСД;Редкол.:Г. В. Боряк (голова), І.Б.Матяш, Г. В.,Г. В. Папакін.-2-е вид.,доп.-К.,2005.-692с.-(Архівні зібрання України. Спеціальні довідники). ISBN 966-625-029-2.
 Державний архів Полтавської області. Анотований реєстр описів. — Т. 1. Фонди дорадянського періоду. — Полтава, 2004. — 72 с.
 Хронологічний довідник про період тимчасової німецько-фашистської окупації населених пунктів Полтавської області 1941—1943 pp. / Державний комітет архівів України, Державний архів Полтавської області. — Полтава: АСМІ. — 2005, 228 з. іл.
 Державний архів Полтавської області: Анотований реєстр описів. Том 2, частина 1: Фонди радянського періоду / Авт.-упор.: В. В. Гудим, В. В. Коротенко. Державний комітет архівів України; Державний архів Полтавської області. — Полтава, 2006. — 799 с. — (Архівні зібрання України: Спеціальні довідники)

Организации, основанные в 1918 году
Архивы Украины
Культурные организации Полтавы
История Полтавы
Полтавская область